Notaris ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Notaris (* 1986), italienischer Grasskiläufer
 Giuseppe De Notaris (1805–1877), italienischer Botaniker
 Nicola Notaris (1727–1802), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Umbriatico